Ізюмське — село в Борівському районі Харківської області.
 Ізюмське — колишнє село в Ізюмському районі Харківської області.